Майкл Леон Карр (; родился 9 января 1951, Уоллес, Северная Каролина) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Гилфордском колледже, в 1973 году был выбран на драфте НБА под 76-м номером командой «Канзас-Сити-Омаха Кингз», однако не сыграл за неё ни одного матча. Позже выступал за команды «Гамильтон Пэт Пэверс», «Скрентон Аполлос», «Спиритс оф Сент-Луис», «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». Всего в НБА провёл 9 сезонов. В сезонах 1980/1981 и 1983/1984 годов Карр становился чемпионом НБА в составе Бостона. Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам (1979). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1979). Всего за карьеру в НБА сыграл 604 игры, в которых набрал 5853 очка (в среднем 9,7 за игру), сделал 2595 подборов, 1112 передач, 812 перехватов и 226 блок-шотов.

Первые два сезона своей профессиональной карьеры Карр провёл в КБА, выступая за команды «Гамильтон Пэт Пэверс» и «Скрентон Аполлос». Третий сезон в карьере Карр провёл в АБА, выступая за команду «Спиритс оф Сент-Луис». Всего за карьеру в АБА он сыграл 74 игры, в которых набрал 906 очков (в среднем 12,2 за игру), сделал 459 подборов, 224 передачи, 127 перехватов и 44 блок-шота. Включался в 1-ую сборную новичков АБА (1976).

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры Карр работал главным тренером в команде «Бостон Селтикс» (1995—1997), однако большого успеха не имел.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Спиритс оф Сент-Луис»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Бостон Селтикс»
Владельцы команд Женской национальной баскетбольной ассоциации